

Cinema 
 The Bolted Door – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Kalem Company
 The Bolted Door – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Victor Film Company
 The Bolted Door – film del 1923 diretto da William Worthington

Letteratura 
 La porta sbarrata (The bolted door) – romanzo di Edith Wharton